Niederreit ist der Ortsname von

 Niederreit (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Niederreit (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Niederreith